«Planet Earth» puede referirse a:

Significado 
 «Planet Earth» significa en inglés «planeta Tierra», tercer planeta del Sistema Solar.

Cine y televisión 
 Planet Earth (2006), serie de TV de la BBC.

Música 
 Planet Earth (1997), álbum de Mother's Army.
 Planet Earth (2007), álbum del cantante Prince.
 Planet Earth (1981), canción de Duran Duran.
 Planet Earth (2009), poema de Michael Jackson.